Skallesluger er i Danmark tre arter af egentlige andefugle (Anatidae) i ordenen andefugle (Anseriformes):
 Stor skallesluger (Mergus merganser)
 Toppet skallesluger (Mergus serrator)
 Lille skallesluger (Mergellus albellus)